Glory е деветият студиен албум на американската певица Бритни Спиърс. Албумът излиза на 26 август 2016 г. Предварителните поръчки за албума са пуснати на 4 август 2016 г. Първият сингъл към албума – с участието на Джи-Ийзи излиза на 15 юли 2016 г.

Списък на песните

Оригинален траклист 
 Invitation – 3:20
 Do You Wanna Come Over? – 3:23
 Make Me... (с G-Eazy) – 3:51
 Private Show – 3:55
 Man on the Moon – 3:47
 Just Luv Me – 4:01
 Clumsy – 3:03
 Slumber Party – 3:34
 Just like Me – 2:45
 Love Me Down – 3:19
 Hard to Forget Ya – 3:30
 What You Need – 3:08

2020 стандартно преиздание 
 Mood Ring – 3:49

Делукс издание 
 Better – 3:09
 Change Your Mind (No Seas Cortes) – 2:59
 Liar – 3:16
 If I'm Dancing – 3:24
 Coupure Électrique – 2:20

Японско издание 
 Mood Ring – 3:49

2020 делукс преиздание 
 Mood Ring (By Demand) – 3:49
 Swimming in the Stars – 3:21
 Matches (с Бекстрийт Бойс) – 2:47
 Mood Ring (By Demand) (Pride Remix) – 3:13
 Mood Ring (By Demand) (Wuki Remix) – 3:06
 Mood Ring (By Demand) (Ape Drums Remix) – 3:41

Японско tour издание 
 Work Bitch – 4:08
 Womanizer – 3:43
 Piece of Me – 3:32
 Me Against the Music (Dragon Man Mix) – 3:45
 Gimme More – 4:11
 Everytime – 3:51
 ...Baby One More Time – 3:32
 Oops!... I Did It Again – 3:33
 Boys – 3:47
 Get Naked (I Got a Plan) – 4:45
 I'm a Slave 4 U – 3:25
 Freakshow – 2:55
 Do Somethin''' – 3:22
 Circus – 3:12
 If U Seek Amy – 3:37
 Breathe on Me – 3:43
 Touch of My Hand – 4:19
 Toxic – 3:19
 Stronger – 3:26
 (You Drive Me) Crazy – 3:18
 Till the World Ends – 3:57

 Сингли 
 Make Me Slumber Party''

Албуми на Бритни Спиърс
Музикални албуми от 2016 година